Le tournoi de tennis de Seattle est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981 se dispute du  au .

Sylvia Hanika remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Potter, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Seattle
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Seattle
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en février 1981
Tennis en mars 1981